Галковичи — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Галковичи — деревня в Новогрудском районе Гродненской области.
 Галковичи — деревня в Мстиславском районе Могилёвской области.